Дылевский (Дылевская) — фамилия. Известные носители:
 Дылевский, Артём Владимирович (род. 1997) — белорусский футболист.
 Дылевская, Изабеля (род. 1968) — польская гребчиха-байдарочница.
 Дылевский, Михаил Николаевич (1879—1915) — штабс-ротмистр 10-го гусарского Ингерманландского полка, герой Первой мировой войны.
 
 Дылевский, Сергей Анатольевич (род. 1989) — лидер стачкома Минского тракторного завода, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.